Guibert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Guibert est un prénom masculin fêté le 23 mai.

Guibert est aussi un nom de famille.

Personnalités portant ce prénom 
 Guibert de Nogent (°1055 - †1125), moine bénédictin historien ;
 Guibert de Gembloux († 962), seigneur de Gembloux dans le Brabant wallon, puis moine à l'abbaye de Gorze en Lorraine ; saint chrétien fêté le 23 mai.
 Voir aussi : .

Personnalités portant ce patronyme 

 Adrien Guibert (1805-1843), géographe français ;
 Claire Guibert (1924-2018), actrice française ;
 Élisabeth Guibert (°1725 - †1788), écrivaine française ;
 Emmanuel Guibert (°1964 -), bédéiste français ;
 Georges Guibert  (°1915 - †1997), évêque français ;
 Hervé Guibert (°1955 - †1991), écrivain français ;
 Honoré Guibert (1720-1791); ébéniste français ;
 Jean-André Guibert (1609-1684), ingénieur français;
 Joseph Hippolyte Guibert (°1802 - †1886), archevêque, cardinal français ;
 Laure Guibert (°1968 -), actrice française ;
 Mathurin Guillaume Guibert de La Noe (1765-1824), armateur ;
 Michel Guibert (1941-), auteur français de roman policier.
 Soizic Guibert (1985-) joueuse internationale française de rink hockey.

 Charles-Benoît de Guibert (1715-1786), officier français, père de Jacques-Antoine-Hippolyte ;
 François-Xavier de Guibert, éditeur, fondateur des éditions François-Xavier de Guibert ;
 Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert (°1743 - †1790), général et écrivain militaire français, fils de Charles-Benoît ;
 Louise-Alexandrine de Guibert (1765-1826), femme de lettres française, épouse de Jacques-Antoine-Hippolyte ;
 Max de Guibert, prêtre condamné pour pédophilie en 2021;

Commune 
 Mont-Saint-Guibert, commune de Belgique wallonne.
  Château-Guibert, commune française en Vendée.

Références 

Homonymie de patronyme